Novak Đoković era il detentore del titolo da tre anni, ma è stato sconfitto nei quarti di finale da Marin Čilić.

In finale Andy Murray ha battuto John Isner con il punteggio di 6–3, 64–7, 6–4.

Teste di serie 
Tutte le teste di serie ricevono un bye per il secondo turno.

  Novak Đoković (quarti di finale)
  Andy Murray (campione)
  Stan Wawrinka (secondo turno)
  Milos Raonic (semifinale, ritirato)
  Kei Nishikori (terzo turno)
  Dominic Thiem (secondo turno)
  Tomáš Berdych (quarti di finale)
  David Goffin (terzo turno)

 Marin Čilić (quarti di finale)
 Roberto Bautista Agut (secondo turno)
 Jo-Wilfried Tsonga (quarti di finale)
 Richard Gasquet (terzo turno)
 Lucas Pouille (terzo turno)
 Grigor Dimitrov (terzo turno)
 David Ferrer (secondo turno)
 Pablo Cuevas (terzo turno)

Qualificati 

  Julien Benneteau (primo turno)
  Robin Haase (primo turno, ritirato)
  Pierre-Hugues Herbert (primo turno)

 Dušan Lajović (primo turno)
 Andreas Seppi (primo turno)
 Jan-Lennard Struff (terzo turno)

Wildcard 

  Adrian Mannarino (primo turno)
  Paul-Henri Mathieu (primo turno)

 Stéphane Robert (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

BNP Paribas Masters 2016
ATP World Tour 2016